Die Schweizer Fussballmeisterschaft der Frauen 2015/16 war die 46. Spielzeit im Fussball der Frauen. Meister wurde erneut der FC Zürich Frauen.

Modus 
Sowohl die NLA als auch die NLB kennen je eine Qualifikationsrunde und einen zweiten Teil, in der Meister, Auf- und Absteiger bestimmt werden.

In den Qualifikationsrunden der beiden höchsten Ligen treten je 10 Teams an, die gegen jeden Gegner je ein Heim- und ein Auswärtsspiel bestreiten. Insgesamt absolviert so jedes Team 18 Spiele.

Die besten acht Vereine der Nationalliga A qualifizieren sich für die Finalrunde, in welche die Hälfte der erspielten Punkte (aufgerundet) mitgenommen wird. Zwei Mannschaften treffen jeweils nur noch ein weiteres Mal aufeinander. Insgesamt absolviert so jedes Team sieben weitere Spiele. Der Erstklassierte der Finalrunde ist Ende Saison Schweizer Meister und qualifiziert sich für die UEFA Women’s Champions League 2015/16.

Die beiden schlechtesten Teams der Nationalliga A treten zusammen mit den zwei besten Teams der Nationalliga B in der Auf-/Abstiegsrunde an. Hier werden keine Punkte aus den Qualifikationsrunden mitgenommen. Zwei Mannschaften treffen jeweils zweimal aufeinander. Insgesamt absolviert so jedes Team sechs weitere Spiele. Die zwei besten Teams spielen in der Folgesaison in der NLA, die anderen beiden in der NLB.

Die restlichen acht Vereine der Nationalliga B müssen in der Abstiegsrunde antreten. Wie in der Finalrunde der NLA werden die Hälfte der erspielten Punkte mitgenommen. Auch hier treffen zwei Mannschaften nur noch einmal aufeinander und absolvieren so sieben weitere Spiele. Die zwei letztplatzierten Teams müssen den Gang in die 1. Liga antreten.

Nationalliga A 
In der Nationalliga A nahmen zehn Mannschaften teil. Titelverteidiger war der FC Zürich Frauen. Einziger Aufsteiger ist der FCF Rapid Lugano, der im August 2015 in FF Lugano 1976 umbenannt wurde. Am 28. Mai 2016 sicherte sich der FC Zürich frühzeitig seinen 5. Titel in Folge bzw. seinen 20. insgesamt. Der FC St. Gallen stieg Ende Saison ab.

Teilnehmer

Qualifikationsrunde 

Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Finalrunde 

Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Auf-/Abstiegsrunde

Nationalliga B 

In der Nationalliga B nahmen ebenfalls zehn Mannschaften teil. In der NLB waren neu neben dem Absteiger FC Rapperswil-Jona die Aufsteiger vom FC Therwil, sowie die U-21-Mannschaft des FC Zürich, die in der Folge die Liga dominierte, jedoch nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen durfte. Der SC Derendingen Solothurn stieg Ende Saison in die NLA auf, während die US Gambarogno und der NLA-Absteiger FC Rapperswil-Jona den Gang in die 1. Liga antreten mussten.

Qualifikationsrunde

Abstiegsrunde

1. Liga 
Aufsteiger
 FC Aïre-le-Lignon (Gruppe 1)
 FC Kloten (Gruppe 2)

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2015/16